Le tournoi de tennis de Palm Springs est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974 se dispute du 21 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kerry Harris et Lesley Hunt.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palm Springs
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Palm Springs
Tennis aux États-Unis en 1974
Tennis en janvier 1974
1974 en Californie